Финале Европског првенства у кошарци за жене 2019. одиграно је 7. јула 2019. године у Штарк арени у Београду. У финалу су играле екипе Шпаније и Француске. Шпанија је освојила четврту титулу првака победивши резултатом 86:66. Најефикаснија у тиму Шпаније била је Марта Саргај са 23 постигнута поена, а код Францускиња најбоља је била Сандрин Груда са 18 постигнутих поена. Утакмица је одиграна пред око 3.600 гледалаца.

Пут до финала

Детаљи меча

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у кошарци за жене
Спорт у 2019.
Спорт на Новом Београду
Кошарка у Београду
Међународна спортска такмичења у Београду